|}

Die Bahnstrecke Akhaura–Kulaura–Chhatak der  Bangladesh Railway mit einer Spurweite von 1000 mm führt von Akhaura über Kulaura nach Chhatak in Bangladesch.

Geschichte 
Da die Betreiber der Assam-Tee-Plantagen eine Bahnverbindung zum Hafen von Chittagong forderten, begann die Assam Bengal Railway 1891 mit dem Bau von Bahnstrecken in Ost-Bengalen. Der 150 km lange Streckenabschnitt von Chittagong nach Comilla wurde 1895 eröffnet. Der Abschnitt Comilla–Akhaura–Kalaura–Badarpur wurde 1896–1898 eröffnet und 1903 bis Lumding verlängert. Der Abschnitt Kulaura–Sylhet wurde 1912–15 eröffnet, die Zweigstrecke Shaistaganj–Hobiganj 1928, die Zweigstrecke Shaistaganj–Balla 1928 und die Strecke  Sylhet–Chhatak Bazar 1954.

Außerdem gibt es eine Meterspurstrecke von Shahbajpur in Bangladesh nach Mahisasan in Indien.

Züge 
 
Es gibt mehrere Züge von Dhaka nach Sylhet, die Namen wie Parabot, Jointika und Upbon tragen. Die einfache Fahrt dauert etwas mehr als 7 Stunden. Außerdem gibt es Züge von Sylhet nach Chittagong.

Bahnhöfe 
Der neue Bahnhof von Sylhet wurde von A.K. Rafique Uddin Ahmed der Engineering and Planning Consultants Ltd. entworfen und 2004 eröffnet. Die an Lotusblüten erinnernde Dachkonstruktion überspannt die Funktionsgebäude wie Regenschirme und erinnert im Stil an das Bahnhofsgebäude von Kamalapur.

Management  
Die aufgrund von politischen, strategischen und kommerziellen erbaute Eisenbahnstrecke war anfangs laut der damaligen Gesetzgebung unter ausschließlich britischer Kontrolle.  Die staatliche Kontrolle über die Eisenbahn war gesetzgebend, vertraglich und exekutiv. Die Unternehmensleitung übte detaillierte Kontrolle über die Gesamtarbeit der Eisenbahn aus.

Die erste Verordnung über den Eisenbahntarif im britischen Parlament im Jahre 1854 umfasste bereits die Bezahlung des Fahrpreises vor dem Einsteigen, das Vorweisen einer  Fahrkarten auf Verlangen, Strafmaßnahmen für betrügerische Versuche, unbefugtes Betreten der Gleisanlagen und Behinderung sowie die Gepäckabfertigung und die Haftung der Eisenbahnen. Den parlamentarischen Erlassen folgte eine Reihe von ergänzenden Gesetzen, die im Laufe der Jahre in Bezug auf Kontrolle, Unfälle, Übertretung, Inspektion, Schutz der Öffentlichkeit und Ernennung von verantwortlichen Personen erlassen wurden. 

Da ein allgemeines Eisenbahngesetz seit langem erforderlich war, wurde im britischen Parlament der Indian Railway Act IX von 1890 verabschiedet und alle früheren Gesetze aufgehoben. Die Gesetzeslage änderte sich aber durch den Government of India Act 1935. Bangladesch übernahm die Befugnisse erst nach seiner Unabhängigkeit im Jahr 1971.

Einzelnachweise 

Schienenverkehr (Bangladesch)
Chittagong (Division)
Sylhet (Division)